7/5 kan syfta på:

 7 maj
 5 juli (amerikanskt datumformat)